Mennecke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Mennecke (1904–1947), deutscher Arzt, Gutachter bei der Euthanasie-Aktion T4
 Ute Mennecke (* 1958), deutsche Theologin